A MotoGP 1953-as szezonja volt az ötödik gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon. A szezon során 4 kategóriában, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméteres motorokkal versenyezhettek az indulók.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok
Motogp